Countdown – album Dawida Kwiatkowskiego
 Countdown – album Exo
 Countdown – piosenka Beyoncé
 Countdown – piosenka Pulp
 Countdown – piosenka Rush
 Countdown with Keith Olbermann
 Countdown (australijski program)